Стрітенка, Стрєтенка () — назва кількох населених пунктів в Україні і Росії, пов'язана зі святом Стрітення:

Стрітенка — село в Нижньоінгашському районі Красноярського краю.
 Стрітенка — село в Баганському районі Новосибірської області.
 Стрітенка — присілок у Черлакському районі Омської області.
 Стрітенка — село в Дальнєрєченському районі Приморського краю.

Стрітенка — село у Волноваському районі Донецької області.

Див. також 
 Стрітинка
 Сретенка